Great Migration (deutsch etwa „große Wanderung“) steht für:

 Great Migration (17. Jahrhundert), die Auswanderung englischer Puritaner nach Neuengland
 Great Migration (20. Jahrhundert), die Migration von Afroamerikanern aus den amerikanischen Südstaaten in die Städte der Nordstaaten